Nathaniel Hone (1718-1784), peintre irlandais
 Nathaniel Hone (1831-1917), peintre irlandais
  joueur de cricket